El Serrat de l'Otzetó és un serrat a cavall dels termes municipals de Granera i de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès.

Està situat a l'extrem de llevant del terme municipal, al sud del Serrat del Trompa i a llevant de l'Otzetó. És a l'esquerra del torrent de l'Om.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006
 PERARNAU I LLORENS, Jaume i PIÑERO I SUBIRANA, Jordi. Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Monistrol de Calders: Ajuntament de Monistrol de Calders, 1993. Sense ISBN.

Otzeto
Otzeto
Serres del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac